Ю́рий Никола́евич Шишло́в (23 января 1945, Урюпинск, Сталинградская область, СССР — 5 августа 2010, Москва, Россия) — советский футболист, защитник, советский и российский тренер и функционер.

Карьера

Клубная 
С 1961 года выступал за волгоградский «Трактор». В 1964 году перешёл в ростовский СКА. В 1966 году вместе с командой завоевал серебряные медали чемпионата, но уже в следующем году вернулся в Волгоград. В 1972 году пополнил ряды «Уралана», где и завершил карьеру в 1976 году.

Тренерская 
После завершения игровой карьеры начал тренерскую карьеру в Камышине вместе с Сергеем Павловым, с которым создал команду «Текстильщик». С тех пор работал в качестве президента клуба, начальника команды, спортивного директора, тренера-селекционера, тренера-консультанта, в Липецке, Раменском, Элисте, Тольятти, Орле, Владивостоке, Ярославле и Владикавказе. «Под Шишлова» в клубы шли игроки, способные решить задачу выхода в высшую лигу. Проекты, которые реализовывались Шишловым и Павловым, приносили результат (после Камышина) также в Элисте, Владивостоке и Ярославле. В 2001 году «Уралан», в 2005 году «Луч-Энергия» и в 2007 году «Шинник» добивались повышения в классе. В сезоне-2005 успел поработать также в середняке первого дивизиона «Орле», после чего вновь воссоединился с Павловым во Владивостоке — и «Луч-Энергия» вернулся в премьер-лигу. Потом их пути разошлись, но вскоре Шишлов опять стал помогать дальневосточникам в качестве консультанта по кадровым вопросам.

Убийство 
4 августа 2010 года с тяжелейшими ранениями был обнаружен прохожими на одной из улиц Москвы и доставлен в городскую больницу. Спустя несколько часов от полученных ран скончался. В марте 2012 года в Санкт-Петербурге был найден убийца, им оказался 33-летний гражданин Белоруссии. Он указал, что преступление совершил по заказу, получив за него 100 тыс. рублей. Причиной убийства стало нежелание заказчика отдавать функционеру крупный долг.

Достижения 
 Вице-чемпион СССР: 1966

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры России
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Уралан»
Тренеры ФК «Металлург» Липецк
Тренеры ФК «Уралан»
Жертвы убийств
Выпускники Волгоградской академии физической культуры